Helen Björk (* 9. Juli 1965 als Helen Johansson) ist eine ehemalige schwedische Fußballnationalspielerin. Die Stürmerin spielte von 1981 bis 1995 in der schwedischen Nationalmannschaft der Frauen, mit der sie 1984 erste Europameisterin wurde.

Karriere 
Helen spielte für verschiedene schwedische Vereine.
Am 26. September 1981 machte sie beim 7:0 gegen die Niederlande – bis heute die höchste Niederlage der Niederländerinnen – ihr erstes Länderspiel. Bei der 1982 letztmals ausgetragenen nordischen Fußballmeisterschaft der Frauen erzielte sie beim 4:0 gegen Finnland ihr erstes Länderspieltor. Die Schwedinnen konnten ihren zuvor fünfmal in Folge gewonnenen Titel aber nicht verteidigen. 1984 nahm sie an der ersten offiziellen Fußball-Europameisterschaft der Frauen teil und erreichte mit Schweden die Finalspiele gegen England. Am Hinspiel in Schweden, dass die Schwedinnen mit 1:0 gewannen, konnte sie aufgrund einer Herzmuskelentzündung nicht teilnehmen, beim Rückspiel in England konnte sie dann aber mitwirken. Da die Engländerinnen das Rückspiel auch mit 1:0 gewannen, kam es zum Elfmeterschießen, in dem Helen als einzige Schwedin verschoss. Da ihre Mitspielerinnen aber alle erfolgreich waren und die schwedische Torhüterin Elisabeth Leidinge zwei Elfmeter der Engländerinnen halte konnte, wurde sie mit ihrer Mannschaft Europameister. Drei Jahre später stand sie mit Schweden erneut im Finale, das diesmal aber in einem Spiel ausgetragen wurde. Gegner war Norwegen und durch eine 1:2-Niederlage verloren sie den Titel. Zuvor hatten sie im Halbfinale die Engländerinnen mit 3:2 nach Verlängerung besiegt. 1988 nahm sie mit Schweden am FIFA-Frauen-Einladungsturnier 1988 in der Volksrepublik China teil und erreichte auch dort das Finale, in dem sie wieder auf die Norwegerinnen trafen und mit 0:1 verloren. Bei der EM 1989 scheiterten sie dann bereits im Halbfinale an Norwegen. Im Spiel um Platz drei gegen Italien war es dann Helen, die in der Verlängerung für die Entscheidung sorgte. Zwei Jahre später konnten sich die Italienerinnen dann im Viertelfinale der Qualifikation revanchieren: nach einem 1:1 in Schweden reichte ihnen ein torloses Remis im Heimspiel, um Dank der Auswärtstorregel die Endrunde zu erreichen. Als bester Viertelfinalverlierer hatten sich die Schwedinnen aber für die erste offizielle Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen qualifiziert, die 1991 in der Volksrepublik China stattfand. Helen wurde in zwei Gruppenspielen sowie dem Viertelfinale, wo sie die zweite Gelbe Karte erhielt, und im Spiel um Platz drei eingesetzt, in dem sie Europameister Deutschland mit 4:0 besiegten. Die EM 1993 fand dann ohne Schweden statt, da sie im Viertelfinale der Qualifikation an Dänemark scheiterten. Zwei Jahre später erreichten sie dann wieder das Finale, in dem sie aber nicht mitspielte. Im Halbfinalhinspiel gegen Norwegen hatte sie bei der 3:4-Auswärtsniederlage noch das Tor zum 3:2-Zwischenstand erzielt und auch beim 4:1 im Rückspiel war sie noch in der ersten Halbzeit dabei. Nach den EM-Halbfinalspielen gewann sie mit ihrer Mannschaft dann auch noch die zweite Austragung des Algarve-Cups durch ein 3:2 nach Verlängerung gegen Dänemark. Für die im Juni in ihrer Heimat stattfindende WM wurde sie dann aber auch nicht nominiert. Mit 88 Länderspielen beendete sie ihre Karriere, in denen sie 23 Tore erzielte und damit noch auf Platz acht der Torschützinnenliste liegt.

Erfolge 
 Europameister: 1984 
 Vize-Europameister: 1987 und 1995 (ohne Einsatz im Finale)
 EM-Dritter: 1989
 Zweiter Platz beim FIFA-Frauen-Einladungsturnier 1988 
 WM-Dritter: 1991
 Algarve-Cup Sieger: 1995

Privates 
Ihre Zwillingsschwester Ingrid spielte ebenfalls für die schwedische Nationalmannschaft und kam auf 28 Einsätze, wobei sie zeitweise, z. B. bei der WM 1991 zusammen spielten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Fußballnationalspieler (Schweden)
Teilnehmer an einer Fußball-Weltmeisterschaft (Schweden)
Teilnehmer an einer Fußball-Europameisterschaft (Schweden)
Fußballeuropameister (Schweden)
Fußballspieler (Jitex BK)
Fußballspieler (GAIS Göteborg)
Schwede
Geboren 1965
Frau